El Torneig de les Tres Nacions de l'any 2010, fou la catorzena edició d'aquesta competició, realitzada entre el 10 de juliol i l'11 de setembre. Els All Blacks dominarien el torneig i aconseguirien el seu dècim campionat. En la memòria del torneig queden els dos assaigs en tres minuts que els neozelandesos van fer als Springbooks en 3 minuts, en el primer partit entre ambdues seleccions al FNB Stadium de Johannesburg, estadi que tot just feia un mes havia estat la seu de la final Copa del Món de Futbol de 2010.

Classificació

Resultats

Nova Zelanda vs |Sud-àfrica, Auckland 

Jutges de línia:
Alain Rolland (Irlanda)
Stuart Dickinson (Austràlia)
Àrbitre TV:
Ben Skeen (Nova Zelanda)

Nova Zelanda vs |Sud-àfrica, Wellington 

Jutges de línia:
Alan Lewis (Irlanda)
Stuart Dickinson (Austràlia)
Àrbitre TV:
Glenn Newman (Nova Zelanda)

Austràlia vs |Sud-àfrica, Brisbane

Austràlia vs Nova Zelanda, Melbourne

Nova Zelanda vs Austràlia, Christchurch

|Sud-àfrica vs Nova Zelanda, Johannesburg

|Sud-àfrica vs Austràlia, Pretoria

|Sud-àfrica vs Austràlia, Bloemfontein

Austràlia vs Nova Zelanda, Sydney

Estadístiques

Màxim anotador d'assaigs 

Font: scrum.com

Màxim anotador 

Font: scrum.com

Referències 

Edicions del The Rugby Championship

Torneig_de_les_Tres_Nacions